Ву́лиця Са́дибна  — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

Вулиця Садибна 
 Вулиця Садибна — вулиця у місті Горлівка.
 Вулиця Садибна — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Садибна — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Садибна — вулиця у місті Полтава.
 Вулиця Садибна — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Садибна — вулиця у місті Симферополь.
 Вулиця Садибна — вулиця у місті Харків.

1-а Садибна Вулиця 
 1-а Садибна Вулиця — вулиця у місті Севастополь.
 1-а Садибна Вулиця — вулиця у місті Хмельницький.

Примітки 

Вулиці